San Đervazio ima više značenja:
 San Đervazio (Kremona)
 San Đervazio (Kuneo)
 San Đervazio (Pezaro i Urbino)
 San Đervazio (Sondrio)
 San Đervazio (Teramo)
 San Đervazio (Udine)